Chirathivat steht für:

 Tos Chirathivat (* 1964), thailändischer Unternehmer
 Chirathivat (Familie), thailändische Familie